

Personne avec Saad comme nom de famille
Abbas Saad (1967-), footballeur australien ;
Ezéchiel Saad (1943- ), artiste-peintre et infographiste franco-argentin ;
Hoda Saad (1981-), auteure-compositrice-interprète marocaine ;
Magdalena Saad (1985-), joueuse de volley-ball polonaise ;
Magdi Saad (1954-2011), joueur de squash égyptien ;
Michel Saad (1943-), écrivain et mathématicien français d'origine libanaise ;
Natasja Saad (1974-2007), chanteuse danoise ;
Rola Saad, chanteuse libanaise

Autre 
 Saad, un véhicule de transport de troupes pakistanais fabriqué par Heavy Industries Taxila

Voir aussi
Saadiens

Prénom masculin
Prénom arabe
Homonymie de patronyme